Aimée Tessandier (1851-1923), autrice française
 Axelle Tessandier (née en 1981), entrepreneure française